Corriedale bezeichnet
 einen Ort in Neuseeland, siehe Corriedale (Neuseeland)
 eine neuseeländische Schafrasse, siehe Corriedale (Schaf)